

Architettura 
Giardino dei semplici - area del monastero dedicata alla coltivazione delle erbe medicinali.
Giardino dei Semplici - orto botanico di Chieti
Giardino dei Semplici - orto botanico di Firenze
Giardino dei Semplici - area all'interno del Palazzo Ducale di Mantova

Istituzioni 
Giardino dei Semplici di Salerno (anche Giardino della Minerva) - istituzione scientifica medievale, antesignana degli orti botanici

Musica 
Il Giardino dei Semplici - gruppo musicale italiano